Mats Kihlström, švedski hokejist, * 3. januar 1964, Švedska.

Kihlström je v švedski ligi deset sezon igral za klub Södertälje SK, dve sezoni pa tudi za Brynäs IF. Leta 1982 je bil kot 118. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 25
| 2
| 3
| 5
|
| 20
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 28
| 6
| 3
| 9
|
| 47
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 25
| 4
| 4
| 8
|
| 25
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 4
| 9
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 3
| 8
| 11
|
| 48
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 5
| 0
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 2
| 4
| 6
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 37
| 5
| 7
| 12
|
| 36
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 3
| 18
| 21
|
| 45
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 37
| 7
| 15
| 22
|
| 26
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 5
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 29
| 4
| 10
| 14
|
| 40
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 19
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 18
| 3
| 8
| 11
|
| 20
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 16
| 6
| 6
| 12
|
| 16
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 440
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" | 174
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 441
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Brynäs IF